Passo do Stelvio - passo de montanha entre a Itália e a Suíça.
 Parque Nacional do Stelvio - parque nacional no extremo norte da Itália.
 Stelvio (em alemão Stilfs) - comuna italiana do Tirol do Sul.
 Prato allo Stelvio (em alemão Prad am Stilfserjoch) é uma comuna italiana do Tirol do Sul.

Pessoas
 Stélvio Rosa da Cruz - futebolista português.
 Stelvio Cipriani - compositor italiano.
 Stelvio Massi - cineasta italiano.
 Stelvio Mestrovich - musicólogo italiano.